Julià l'Apòstata o Flavi Claudi Julià, emperador romà
 Julià (militar), oficial militar romà del temps de l'emperador Còmmode.
 Teti Julià, militar i magistrat romà
 Julià el Mag, destacat filòsof neoplatònic del segle II
 Julià l'Egipci, governador d'Egipte i poeta romà d'Orient 
 Julià de Cesarea, sofista grec 
 Julià (gramàtic), gramàtic grec
 Julià (orador), orador grec
 Antoni Julià, orador romà
 Marc Aquil·li Julià, magistrat romà
 Julià Eclanense, escriptor d'història del segle V 
 Julià (jurista), jurista grecoromà 
 Julià d'Alexandria, metge grec egipci 
 Salvi Julià, eminent jurista romà del temps d'Adrià i els Antonins
 Julià (bisbe de Tortosa), entre 580 i 589 
 Julià Maunoir, prevere i beat bretó
 Estel Julià